Ponç III de Cabrera (? -1199), va ser un noble català de la Baixa edat mitjana. Ostentà els títols de vescomte de Cabrera (1180 -1199) i, com a Ponç I, el de  vescomte d'Àger (1161-1199).

Orígens familiars 
Fill de Guerau III de Cabrera i Berenguera de Queralt.

Núpcies i descendents 
Es casà el 1194 amb Marquesa d'Urgell, filla d'Ermengol VII. Fou pare de:
 Guerau IV de Cabrera, qui el succeí.
 Ponç (?-1205).

Fets destacats 
A la mort del seu sogre Armengol VII (1184), Ponç es trobava empresonat a Castella per ordre d'Alfons VIII. Fou alliberat gràcies a les gestions d'Alfons I d'Aragó, i en gratitud, Ponç va reconèixer tenir per al rei els castells de Montmagastre, Castelló de Farfanya, Camporrells, Torrefellona i Hostalric, mentre el rei es comprometia a ajudar-lo en la disputapels castells d'Os i Àger amb el comte d'Urgell. El rei, però, concertà després dos convenis (1190 i 1191) amb Ermengol VIII, el nou comte d'Urgell, per tal de repartir-se les propietats de Ponç. La resta de nobles de la contrada però, recolzaven a Ponç. El 1194 fou feta la pau entre aquest i Ermengol VIII, signada l'any següent, en la que Ponç reconeixia a Ermengol, el dret sobre el castell d'Àger.

Fou enterrat a Bellpuig de les Avellanes, en un sepulcre remarcable.

Referències

Enllaços externs 

Vescomtes de Cabrera
Vescomtes d'Àger
Polítics catalans històrics